Джо́ди Сти́вен Мо́ррис (; род. 22 декабря 1978 года, Хаммерсмит, Лондон, Англия) — английский футболист и футбольный тренер.

Воспитанник футбольного клуба «Челси». Дебютировал за основную команду в возрасте 17 лет и 43 дней, став самым молодым игроком в истории клуба, принявшим участие в матче Премьер-лиги.

Выступал за молодёжные сборные Англии.

После завершения карьеры футболиста тренировал молодёжную команду «Челси». С 2018 года работает помощником тренера в «Дерби Каунти». Летом 2019 года вместе с Фрэнком Лэмпардом перешел в «Челси», где также стал помощником главного тренера.

Достижения 
 Обладатель Кубка Англии: 1996/97, 1999/2000.
 Обладатель Кубка английской Футбольной лиги: 1997/98.
 Обладатель Суперкубка Англии: 2000.
 Обладатель Кубка обладателей кубков: 1997/98.
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1998.
 Чемпион Первого дивизиона шотландской Футбольной лиги: 2008/09.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Сент-Джонстон»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Тренеры ФК «Суиндон Таун»